Аппел — имя и нидерландская фамилия.

 Аппел (также — Аппелий, Апеелес) — апостол из числа семидесяти, епископ Ираклийский (Фракийский).
 Аппел, Брам (1921—1997) — нидерландский футболист и тренер. 
 Аппел, Карел (1921—2006) — нидерландский художник, скульптор, график.

См. также